The Right Man – cortometraggio del 1913 diretto da Frederick A. Thomson
The Right Man – cortometraggio del 1917 diretto da Henry MacRae (come Henry McRae)
The Right Man – film del 1925 diretto da Jack Harvey (come John Harvey)
The Right Man – film TV del 1960 diretto da Burt Shevelove